NVU steht für:
 Nederlandse Vereniging voor Urologie, Niederlande
 Nederlandse Volks-Unie, Niederlande
 Nordvestjysk Uddannelsescenter, Dänemark
 Nettverksuniversitetet, Norwegen
 Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Schweden

Nvu steht für:
 Nvu, ein aufgegebenes Web-Entwicklungspaket zur Bearbeitung von HTML-Seiten, das als KompoZer weiterentwickelt wurde

NVU